Колея́:
 Колея — углубление в грунтовой дороге от колёс (см. также колейность);
 Колея (транспорт) — поперечное расстояние между крайними кромками колёс транспортного средства.
 Железнодорожная колея, см. Ширина колеи.

См. также 
 Апшеронская каменная колея